Горлово — название ряда населённых пунктов:

Белоруссия 
 Горлово — деревня в Дрибинском районе Могилёвской области.

Россия 
 Горлово — деревня в Великоустюгском районе Вологодской области.
 Горлово — деревня в Череповецком районе Вологодской области.
 Горлово — деревня в Медынском районе Калужской области.
 Горлово — деревня в Буйском районе Костромской области.
 Горлово — деревня в Парфеньевском районе Костромской области.
 Горлово — деревня в Поназыревском районе Костромской области.
 Горлово — деревня в Чухломском районе Костромской области.
 Горлово — село в Чаплыгинском районе Липецкой области.
 Горлово — деревня в Боровичском районе Новгородской области.
 Горлово — деревня в Искитимском районе Новосибирской области.
 Горлово — деревня в Бежаницком районе Псковской области.
 Горлово — село в Скопинском районе Рязанской области.
 Горлово — деревня в Вяземском районе Смоленской области.
 Горлово — деревня в Гагаринском районе Смоленской области.
 Горлово — деревня в Рославльском районе Смоленской области.
 Горлово — деревня в Сафоновском районе Смоленской области.
 Горлово — деревня в Бежецком районе Тверской области.
 Горлово — деревня в Зубцовском районе Тверской области.
 Горлово — деревня в Кашинском районе Тверской области.
 Горлово — деревня в Селижаровском районе Тверской области.
 Горлово — деревня в Мышкинском районе Ярославской области.
 Горлово — деревня в Некоузском районе Ярославской области.